Język st’át’imcets (wymawiaj: //; ang. Lillooet) – język z rodziny salisz używany przed kolonizacją na terenach Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie przez Indian z plemienia St'at'imc. Obecnie jako ojczystym posługuje się nim jedynie 200 osób. Istnieją dwa dialekty: dolny (St’aá’imcets) i górny (Lil'wat7úlmec).

Alfabet

Struktura 
Cechami charakterystycznymi tego języka są:
 Gramatyczna reduplikacja i tryplikacja, na początku, na końcu lub wewnątrz wyrazu
 fonemiczna welaryzacja
 harmonia faryngalna – w danym wyrazie mogą wystąpić tylko spółgłoski welaryzowane albo tylko spółgłoski bez welaryzacji.

Reduplikacja może być użyta do wyrażenia:
 liczby mnogiej: sráp 'drzewo' → srepráp 'drzewa'
 kontynuacji czynności: stálhlec 'stać' → státalhlec 'wciąż stać'
 zdrobnienia: sqáxa7 'pies' → sqéqxa7 'szczeniak'
 intensywności: lhésp 'zasypać' → lhéslhsep 'całkiem zasypać'

St’át’imcets